La Coppa CONMEBOL 1998 (in portoghese Copa Conmebol de 1998; in spagnolo Copa Conmebol 1998) fu la 7ª e penultima edizione della Coppa CONMEBOL, competizione cadetta sudamericana per club che si tenne dal 1992 al 1999.

Strutturata a eliminazione diretta tra 16 club provenienti da dieci federazioni del Sudamerica, si tenne tra il 15 luglio e il 21 ottobre 1998 e fu vinta dai brasiliani del  che, nella doppia finale, si imposero sugli argentini del .

Dal punto di vista statistico la competizione è rilevante perché per la prima volta nella storia un club della regione Nordest del Brasile superò il primo turno di una competizione continentale a eliminazione, il  di São Luís, nello Stato di Maranhão.
Il  giunse fino alle semifinali, ivi eliminato dai connazionali del , futuri vincitori del titolo.

Squadre partecipanti

Incontri

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

 1998
Calcio nel 1998